Список самых высоких зданий Дубая содержит упорядоченные по высоте высотные здания города Дубая, ОАЭ. Самое высокое здание Дубая — 162-этажная башня «Бурдж-Халифа» высотой 828 метров, открытая в 2010 году. Одновременно башня является высочайшим сооружением человечества. Второе и третье по высоте здания в Дубае — два здания из комплекса :Emirates Park Tower 1 и Emirates Park Tower 2. Небоскрёбы в Дубае расположены главным образом вдоль дороги шейха Зайеда и в окрестностях Дубайской марины.

История высотного строительства в Дубае началась с 39-этажного Дубайского Всемирного торгового центра, высота которого составляет 149 м и построенного в 1979 году. По завершении строительства это здание было самым высоким на Ближнем Востоке. С 1999 года, и, особенно, после 2005 года, Дубай переживает настоящий высотный строительный бум. Все 38 небоскрёбов выше 220 метров были построены после 1999 года. По состоянию на июнь 2011 года в Дубае 38 построенных высотных здания выше 120 метров, а также 19 строящихся и ряд запланированных к строительству. Предполагается, что к 2015 году Дубай будет иметь больше зданий выше 100 этажей, чем какой-либо другой город в мире. Строятся и предлагаются такие интересные проекты, как самое высокое жилое здание в мире — Пентоминиум и первая в мире вращающаяся башня — .

Высочайший и самый известный небоскрёб Дубая — башня «Бурдж-Халифа», строительство которой началось в 2004 году. Здание высотой 162 этажа (828 м) стало высочайшим из когда-либо построенных свободно стоящих сооружений мира в сентябре 2007 года, обогнав 553-метровую башню CN Tower в Торонто. Существовали планы построить в Дубае небоскрёб «Аль Бурдж» (башня Накхил) высотой более километра, однако ввиду мирового финансового кризиса этот дорогостоящий проект был официально отменён в декабре 2009 года.

Самые высокие здания 
В этом списке перечислены высотные здания Дубая высотой не менее 220 м (высота измеряется по высоте верхнего архитектурного элемента, то есть до верхушки шпиля). Элементы, не являющиеся архитектурным продолжением здания, например, антенны, не учитываются. Знак равенства (=) в столбце «место» (№) означает одинаковую высоту двух зданий. В столбце «год» указан год окончания строительства.

Строящиеся и замороженные в строительстве здания

Строящиеся здания

Замороженные в строительстве здания

Утверждённые, предложенные и отменённые здания

Утверждённые

Предложенные

Отменённые

Хронология самых высоких зданий

См. также 
 Список самых высоких зданий Саудовской Аравии
 Список самых высоких зданий России
 Список самых высоких зданий Сербии
 Список самых высоких зданий Сингапура
 Список самых высоких зданий Тайваня
 Список самых высоких зданий Токио
 Список самых высоких зданий Чикаго
 Список самых высоких зданий Нью-Йорка
 Список самых высоких зданий Германии

Примечания

Ссылки 

 SkyscraperCity
 Диаграмма небоскрёбов Дубая на SkyscraperPage
 Список строительных проектов Дубая на World Arab

Дубай
Дубай
Высотки